Barn Islands ist der Name folgender Inselgruppen:

 Barn Islands (Neuseeland) in Neuseeland
 Barn Islands (Kanada) in Kanada